Las Matas de Farfán kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Las Matas de Farfán (kommun), San Juan, 
 Las Matas de Farfán (ort), San Juan,